In 1964 werd de 25ste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Tweede Groep A.  De competitie werd gespeeld van 5 april tot 12 november. Nadat de competitie in 1963 naar één reeks herleid werd breidde ze dit jaar weer tot twee reeksen uit. Lokomotiv Moskou werd kampioen.

Eerste fase

Subgroep 1
Troedovye Rezervy Loegansk wijzigde de naam in Zarja Loegansk.

Subgroep 2

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Tweede fase

Plaats 1-14

Plaats 15-27
Er was geen degradatie dit jaar. 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1964

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1963/64